Абузлар — название населённых пунктов в России:

 Абузлар — прежнее название исчезнувшего села Высокое в Черноморском районе Крыма.
 Абузлар — прежнее название села Водопойное в Сакском районе Крыма.